Фе́дорів — українське прізвище.

Відомі носії
 Федорів Андрій Володимирович ( 1978) — український підприємець.
 Федорів Андрій Романович ( 1963) — радянський та російський легкоатлет.
 Федорів Василь Васильович (*1973) — український футболіст, півзахисник і нападник.
 Федорів Віталій Васильович ( 1977) — український державний службовець.
 Федорів Віталій Миколайович (нар. 1987) — український футболіст, брат Володимира Федоріва.
 Федорів Володимир Миколайович (нар. 1985) — український футболіст, брат Віталія Федоріва.
 Федорів Мирон Олексійович — український диригент.
 Федорів Олег Петрович — український художник, педагог.
 Федорів Олександра (літературний псевдонім — Адель Станіславська, 1976) — українська поетеса і прозаїк.
 Федорів Роман Миколайович — український письменник.
 Федорів Степан Семенович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Федорів Уляна Миколаївна — українська науковиця.
 Федорів Юрій — католицький священик.
 Федорів Ярослава Олегівна ( 1982) — українська громадська діячка, журналістка та блогерка. Співзасновниця піар-агенції «Gres Todorchuk PR».

Див. також 
 Федоров

Українські прізвища
Прізвища на -ів